Club Handbol Garbí, club d'handbol de Palafrugell (Baix Empordà)
 chg també és el codi ISO 639-3 del txagatai, llengua turquesa extingida provinent de l'Àsia Central